Asimilación puede referirse a:

 La asimilación, concepto psicológico introducido por Jean Piaget para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes.
 La asimilación cultural, proceso de integración de un grupo etnocultural (tal como los inmigrantes, los grupos étnicos minoritarios u otros) a una comunidad mayor o dominante.
 La asimilación fonética, proceso de cambio fonético típico por el cual la pronunciación de un segmento de lengua se acomoda a la de otro en una misma palabra (o en el límite de la misma).
 La asimilación genética, proceso mediante el cual una respuesta fenotípica a un factor ambiental es asimilada (a través de la selección natural) por el genotipo, de modo que se vuelve independiente del inductor ambiental.

Enlaces externos